

События 
 Консулы — Александр Север и Гай Авфидий Марцелл.
 В Иране утверждается династия Сасанидов (226—651 годы) в лице Арташира Папакана (ок. 180—241 годы).
 Падение Парфянской державы.
 Приход к власти императора Вэй Мин-ди (годы правления: 226—239).

Родились 
 Ван Би — китайский философ, один из основоположников философской школы Сюань-сюэ.
 Луперкилла — святая дева Римская.

Скончались 
 Татиана Римская — раннехристианская мученица, почитается православной и католической церквями.
 Цао Пэй, император Вэй, китайский поэт и военачальник.
 Ши Се — китайский чиновник, работавший в Цзяочжи на территории современного Вьетнама.

См. также